Le mot évacuation peut signifier :
 Évacuation d'urgence, mouvement rapide et immédiat de personnes écartées d'un danger ; 
 Évacuation sanitaire, extraction, par une unité médicale potentielle, d'une personne ayant été blessée, par exemple sur un champ de bataille ; 
 Evacuation (série télévisée), série britannique diffusée sur CBBC au Royaume-Uni entre 2006 et 2008 ; 
 Evacuation, une chanson figurant sur l'album Binaural de Pearl Jam. 

 Histoire
 Évacuation des civils en France en 1939-1940. 
 Évacuation d'enfants finlandais vers d'autres pays nordiques en 1939-1940. 

 Autres
 Défécation ou miction, spécialement involontaire après la mort.